1080 может означать:
 1080 — натуральное число между 1079 и 1081.
 1080 год — високосный год григорианского календаря.
 1080i — формат видео.